Морита-терапия — целецентрированный, ориентированный на ответ психотерапевтический метод, впервые предложенный Сёмой Морита в работах 1917 г. (по другим источникам — 1919 г.), развитый «на основе положений дзэн-буддизма и использующий психологические эффекты сенсорной депривации». Осуществляется с помощью вербальных инструкций и деятельного следования целям терапии — научить клиента принимать проявляемые им симптомы как часть своей жизни.

История метода 
Данный метод психотерапевтической практики разрабатывался Сёмой Морита на основе проводимой им с собой самотерапии и после обобщения был перенесён им на практику психотерапевтической помощи другим людям.

Морита-терапия предназначалась для пациентов, названных «синкэйсицу» ( «нервозность») — что приблизительно соответствует понятию невротической личности в западной традиции, но отличается по ряду специфических черт, связанных с особенностями японской традиции межличностных отношений. Личность синкэйсицу является источником разнообразных форм патологического развития — по психотическому, психосоматическому типу и т. д. Также данная терапия применялась к пациентам с японским культуральным синдромом тайдзин кёфусё ( «болезнь боязни межличностных отношений»).

Морита-терапия включает компоненты когнитивно-поведенческой и трудотерапии, — в то же время её стержнем является работа с глубочайшими смысловыми пластами человеческого существования. В этом отношении Морита-терапия во многом перекликается с подходами экзистенциально-гуманистического толка.

После смерти С. Морита в 1938 году, его студенты и бывшие пациенты продолжили осуществлять этот метод в стационарных условиях. После Второй мировой войны, среди морита-терапевтов стало очень популярным амбулаторное лечение, хотя морита-терапию продолжали ещё осуществлять в госпиталях (в стационарных условиях). В конце 1960-х гг. появилась общенациональная Моритистская организация душевного здоровья с отделениями во всех крупных городах Японии, название которой с японского буквально можно перевести как «Открытие [или Обнаружение] Организации Жизни»; эта организация, социальное движение объединило в себе теоретиков, практиков и тренеров новой терапии.

Морита-терапия исторически развивалась от узкой стационарной модели к амбулаторной, групповой терапии, форме публичной образовательной практики, а позднее к терапии по переписке и терапии через магнитофонные записи. В целом морита-терапия поддерживала в своём теоретическом и практическом ядре процессы адаптации к экстремальным социокультурным изменениям, происходившим в Японии за последние 90 лет. Она появилась в Соединённых Штатах в конце 1940-х гг. Классический фрейдизм не принимал эту форму психотерапии, так как она отказывалась иметь дело напрямую с бессознательным; более этому направлению симпатизировал неофрейдизм, в частности, в лице Карен Хорни.

Базовые идеи и процедуры метода 
Морита-терапия апеллирует к важности таких положений, как:
 естественность чувств,
 чувства — неконтролируемы; контролируемы — действия,
 самоцентрированность и страдание.

История исследований Морита-терапии 
В 2012 г. состоялась уже 30-я ежегодная конференция японского общества Морита-терапии. Она была посвящена теме Взаимодействия и достижений в Морита-терапии и когнитивно-бихевиоральных разновидностей терапии с точки зрения сравнения различных культур.

Примечания

Литература 
 Семенова Н. Д. Международный конгресс по Морита-терапии // Вопросы психологии, 1990, № 5. С. 182—183.
 Карвасарский Б. Д. Психотерапия. — М., 1985. — С. 157—161.
 Ishiyama F.I. (1987). Use of Morita therapy in shyness counseling in the west: Promoting clients’ self-acceptance and action taking. Journal of Counseling & Development, 65, 547—551.
 Kondo A. (1953). Morita Therapy: A Japanes therapy for neurosis. American Journal of Psychoanalysis, 13, 31-37.
 Kora T. & Ohara K. Morita therapy. Psychology Today, 6(10), 63-68.
 Morita therapy. In: Handbook of Innovatibe psychotherapies / [Ed. by] Raymond Corsini. — 2nd ed. — John Wiley & Sons, Inc., 2001. P. 392—400.
 Reynolds D.K. Morita psychotherapy. — Berkley, California: University of California Press.
 The 30th Japanese Society for Morita Therapy Annual Conference. International Research Symposium: Current Status of International Research on Morita Therapy/
 Materials of 29th Annual Conference for the Japanese Society for Morita Therapy, Yokohama, 2011-10-27 to 29.
 28th Annual Conference for the Japanese Society for Morita Therapy, Sapporo, 2010-11-25 to 28.

Методы психотерапии
Дзэн